6-й международный Венецианский кинофестиваль проходил с 8 по 14 августа 1938 года. На фестивале были показаны французские ретроспективные фильмы, снятые в период с 1891 по 1933 года.

Жюри 
 Джузеппе Вольпи (Президент)(Италия)
 Улаф Андерссон (Швеция)
 Луиджи Фредди (Италия)
 Милош Гавел (Чехословакия)
 Невилл Кирни (Великобритания)
 Рене Жан (Франция)
 Освальд Лених (Германия)
 Антонио Мараини (Италия)
 Умберту Мауру (Бразилия)
 Эдмон Моро (Швейцария)
 Эйтель Монако (Италия)
 Рышард Ордынский (Польша)
 Джакомо Паолуччи де Кальболи Борне (Италия)
 Альфонсо Ривас Бустаманте (Мексика)
 Гарольд Смит (США)
 Юндзо Сато (Япония)
 Ф. Л. Терон (ЮАР)
 Карл Венсан (Бельгия)
 Луис Виллани (Венгрия)

Фильмы основной конкурсной программы

Аргентина
 Сплетница / La chismosa, фильм Энрике Сусини

Бельгия
 Песнь плотника / Het lied van het linnen, фильм Шарля Декекелейра (к/м)
 Темы вдохновения / Thema's van de inspiratie, фильм Шарля Декекелейра (к/м)

Бразилия
 Виктория Регия / Victoria Regia, (к/м)
 Небо Бразилии / O ciel de Brasile (к/м)

Великобритания
 Пигмалион / Pygmalion, фильм Энтони Асквита и Лесли Хоуарда
 Барабан / The Drum, фильм Золтана Корда (1937)
 Ошеломляйте новостями / Break the News, фильм Рене Клера
 Британский флот / British Movietone News (к/м)
 Рыболовный сезон / Catch of the Season (к/м)
 Пять лиц / Five Faces, фильм Алекса Шоу (к/м)
 Британские киноновости / British Movitone News (к/м)
 Газетные сюжеты / Gazette Subjects (к/м)
 Короли в изгнании / Kings in Exile, фильм Г. В. МакФерсона (к/м)
 От обезьяны к человеку / Monkey into Man, фильм Стенли Хэйеса (к/м)
 Северное море / North Sea, фильм Гарри Вотта (к/м)
 Из всех весёлых мест / Of All the Gay Places, фильм Дональда Тейлора (к/м)
 Современный дух / The Modern Spirit (к/м)
 Нефть из земли / Oil from the Earth (к/м)
 Прелюдия к полёту / Prelude to Flight, фильм Д'Арси Картрайта (к/м)
 Годовое обозрение / Review of Year (к/м)
 Скажи, если больно / Tell Me if Hurts (к/м)
 Охрана воздуха / Watch and Ward in the Air (к/м)

Венгрия 
 Случай с юношей Ности, / A Noszty fiú esete Tóth Marival, фильм Иштвана Шекели
 Рези Пентек, / Péntek Rézi фильм Ладислао Вайды
 Обучение в Венгрии (к/м)
 Искусство венгерской деревни ungherese (к/м)
 Pax vobiscum (к/м)
 Св. Иштван / Sv. Istvan (к/м)

Германия
 Родина / Heimat, фильм Карла Фрёлиха
 Отпуск под честное слово / Urlaub auf Ehrenwort, фильм Карла Риттера (1937)
 Примерный супруг / Der Mustergatte, фильм Вольфганга Либенайнера (1937)
 Бродячий народ / Fahrendes Volk, фильм Жака Фейдера
 Иветта / Yvette, фильм Вольфганга Либенайнера
 Олимпия / Olympia, фильм Лени Рифеншталь
 Затерянные следы / Verwehte Spuren, фильм Файта Харлана
 Царство пчёл / Der Bienen staat, фильм Ульриха К.Т. Шульца (к/м)
 Немецкие гоночные машины на фронте / Deutsche rennwagen in front, фильм Ф.А.Р. Штолля (к/м)
 Богатство красок морской глубины / Farbenpracht auf dem Meeresgrund, фильм Ульриха К.Т. Шульца (к/м)
 Лётчик — Радист — Канонир / Flieger - Funker - Kanoniere, фильм Мартина Рикли (к/м)
 Пернатые гости на побережье Балтийского моря / Gefiederte strandgaste an der ostsee, фильм Ульриха К.Т. Шульца (к/м)
 Степь / Heide, фильм Вольфа Харта (к/м)
 Холодно, холоднее, совсем холодно! / Kalt..., kälter..., am kältesten!, фильм Мартина Рикли (к/м)
 Постоянные гости Северного моря / Stammgäste an der Nordsee, фильм Ульриха К.Т. Шульца (к/м)
 Охота с камерой на тюленей / Kamerajagd auf seehunde, фильм Ульриха К.Т. Шульца (к/м)
 Стрекозы / Libellen, фильм Ульриха К.Т. Шульца (к/м)
 Лоцманы воздуха / Lotsen der luft, фильм Ханса Ф. Вильгельма (к/м)
 Природа и техника / Natur und Technik, фильм Ульриха К.Т. Шульца (к/м)
 Мастер рифмы из Вюрцбурга / Riemenschneider - Der Meister von Würzburg, фильм Вальтера Хоге (к/м)
 Быстрые улицы / Schnell Straßen, фильм Рихарда Штайнпфлунга (к/м)
 Мелодии Шварцвальда / Schwarzwald Melodie, фильм Ульриха К.Т. Шульца (к/м)
 Крутой берег / Steilkäste, фильм Ханса Рихтера (к/м)
 Каракатицы / Tintenfische, фильм Ульриха К.Т. Шульца (к/м)
 U.F.A. Wochenschau

Голландия
 Нидерланды / Nederland (к/м)
 Пираты воздуха / Sky Pirates, фильм Георга Паля (к/м)

Индия
 Неожиданный / Duniya Na Mane, фильм В. Шантарама (1937)

Италия
 Пилот Лючано Серра / Luciano Serra pilota, фильм Гоффредо Алессандрини
 Джузеппе Верди / Giuseppe Verdi, фильм Кармине Галлоне
 Похитили человека / Hanno rapito un uomo, фильм Дженнаро Ригелли
 Под южным крестом / Sotto la croce del sud, фильм Гвидо Бриньоне
 Гармонии Пуччини / Armonie pucciniane, фильм Джорджо Феррони (к/м)
 Фонтаны Рима / Fontane di Roma, фильм Марио Коста (к/м)
 В огнях Рима / Nella luce di Roma (к/м)
 Удивительный мир / Un mondo meraviglioso, фильм Роберто Оменья (к/м)

Мексика
 Давай, Понсиано! / ¡Ora Ponciano!, фильм Габриэля Сориа
 Там, на большом ранчо / Allá en el Rancho Grande, фильм Фернандо де Фуэнтеса

Норвегия
 Норвегия / Norge, фильм Д. Сандмайера (к/м)

Польша
 Гений сцены / Geniusz sceny, фильм Ромуальда Гантковского
 Галька / Halka, фильм Юлиуша Гардана
 Импровизация / Improwizacja (к/м)
 Метеор / Meteor, фильм Альберта Выверки (к/м)
 Оловянные солдатики / Olowiane zolnierziki (к/м)

Соединённые Штаты Америки
 Приключения Тома Сойера / The Adventures of Tom Sawyer, фильм Нормана Таурога
 Иезавель / Jezebel, фильм Уильяма Уайлера
 Мария-Антуанетта / Marie Antoinette, фильм В.С. Ван Дайка
 Птенцы матушки Кэри / Mother Carey's Chickens, фильм Роулэнда В. Ли
 Лётчик-испытатель / Test Pilot, фильм Виктора Флеминга
 Регтайм-бэнд Александера / Alexander's Ragtime Band, фильм Генри Кинга
 Голдвин Фоллиз / The Goldwyn Follies, фильм Джорджа Маршалла
 Белые знамёна / White Banners, фильм Эдмунда Гоулдинга
 Сенсация Парижа / The Rage of Paris, фильм Генри Костера
 Белоснежка и семь гномов / Snow White and the Seven Dwarfs, фильм Перси Пирса, Ларри Морей, Уильяма Коттрелла, Уилфреда Джексона и Бена Шэперстина (1937)
 Оживлённая леди / Vivacious Lady, фильм Джорджа Стивенса
 Пленник Зенды / The Prisoner of Zenda, фильм Джона Кромуэлла (1937)
 Река / The River, фильм Пере Лоренца (1937) (к/м)
 Вечер в кино / A Night at the Movies, фильм Роя Роулэнда (1937) (к/м)
 Аудиоскопии / Audioscopiks, фильм Якоба Ловенталя и Джона Норлинга (к/м)
 Выходной вечер в баре Рэка / Bar-Rac's Night Out, фильм Эрла Фрэнка (1937) (к/м)
 Симфония фермерского двора / Farmyard Symphony, фильм Джека Каттинга (к/м)
 Маленький Бак Чизер / Little Buck Cheeser, фильм Рудольфа Изинга и Джона Хэрмона (1937) (к/м)
 Восточный рай / Oriental Paradise, фильм Джеймса А. Фицпатрика (1937) (к/м)
 Попай-моряк встречает Али-Бабу 40 разбойников / Popeye the Sailor Meets Ali Baba's Forty Thieves, фильм Дэйва Флейшера (1937) (к/м)
 Романс радия / Romance of Radium, фильм Жака Турнера (1937) (к/м)
 Небесный полёт / Ski Flight, фильм Джерома Хилла (к/м)
 Храбрый портняжка / The Brave Little Tailor, фильм Билла Робертса (к/м)

Франция
 Злоупотребление доверием / Abus de confiance, фильм Анри Декуэна (1937)
 Набережная туманов / Le Quai des brumes, фильм Марселя Карне
 Вход для артистов / Entrée des artistes, фильм Марка Аллегре
 Игрок в шахматы / Le Joueur d'échecs, фильм Жана Древиля
 Тюрьма без решёток / Prison sans barreaux, фильм Леонида Моги
 Рамунчо / Ramuntcho, фильм Рене Барбери
 Невиновный / L'Innocent, фильм Мориса Каммажа
 Умирающий лебедь / La Mort du cygne, фильм Жана Бенуа-Леви и Мари Эпштейн
 Синяя Борода / Barbe-Bleue, фильм Жана Пенлеве (1937) (к/м)
 Суматоха битвы / Branlebas de combat, фильм Этьена Лалье (1935) (к/м)
 Небесные пираты / Fregates du ciel, фильм Марселя де Юбша (к/м)
 Сады Франции / Jardins de la France, фильм Луи Кюни (к/м)
 Каракорам / Karakoram, фильм Анри де Сегонье (1937) (к/м)
 Холод / Le Froid, фильм Марка Кантагреля (к/м)
 Ракетный двигатель / Le Moteur à explosion, фильм Жана Бреро (к/м)
 Сильный свет / Le Grandes loueurs, фильм Жана-Клода Бернара (к/м)
 Рубенс и его время / Rubens et son temps, фильм Рене Юига (к/м)
 Версаль, резиденция королей / Versailles cité royale, фильм Жака Шильца (к/м)
 Путешествие во Францию высочайших британцев / Voyage en France de souverains britanniques (к/м)

Чехословакия
 Девственность / Panenství, фильм Отакара Вавры (1937)
 Братья Гордубалы / Hordubalové, фильм Мартина Фрича (1937)
 Корпорация девственниц с Кутна Горы / Cech panen kutnohorských, фильм Отакара Вавры
 Философская история / Filosofská historie, фильм Отакара Вавры (1937)
 Мир, в котором нищенствуют / Svet kde se zebrá, фильм Мирослава Цикана
 Путь из тени / Cesta ze stínu, фильм Йиржи Вайса (к/м)
 Дайте нам крылья / Dejte nám kridla, фильм Йиржи Вайса (к/м)
 Пойдём с нами / Pojd s námi, фильм Йиржи Вайса (к/м)
 Погоня за лисой / Homba zaliskon (к/м)
 Идея ищет свет / Myslenka hledající svetlo, фильм Карела Додела и Ирены Додаловой (к/м)

Швейцария
 Албания / Albanie, фильм Г. Клебера (к/м)
 Швейцарские местные органы управления / Die schweizer landesgemeinde, фильм Эдуарда Пробоста (к/м)
 Люди и машины / Hommes et machines (к/м)
 Покорение неба / La Conquète du ciel, фильм Ханса Рихтера (к/м)
 Микельанджело — Жизнь титана / Michelangelo - La Vie d'un titan, фильм Курта Ортеля (к/м)

Швеция
 Лицо женщины / En kvinnas ansikte, фильм Густава Муландера 
 Юлотта / Julotta, фильм Йесты Роозлинг (к/м)
 С каноэ в Лапландии / Med cannot till Lapllands fjäll (к/м)
 Сокровище в Скогене / Skatten i skagen, фильм Гуннара Скоглунда (к/м)
 Иностранец в Стокгольме / En Utlänning ser pä Stockholm, фильм Вилли Гольдбергера (к/м)

Южно-Африканский Союз
 В стране красных попон / In the Land of the Red Blanket (к/м)
 Люди племени Свази / Swazi People (к/м)
 Брачные обряды племени Амазула / The Marriage Customs of the Amazzula (к/м)
 Величайший в мире заповедник / The World's Greatest Life Sanctuary (к/м)

Япония
 Патруль / 五人の斥候兵 / Gonin no sekkōhei, фильм Томотака Тадзака
 Дети на воздухе / 風の中の子供 / Kaze no naka no kodomo), фильм Хироси Симидзу Жизнь начальной школы в Японии (к/м)
 Симфония Токио (к/м)
 Балага, пампасы Монголии (к/м)

 Фильмы французской ретроспективы 

 На рейде / En rade, фильм Альберто Кавальканти (1928) Антракт / Entr'acte, фильм Рене Клера (1924) (к/м)
 Фантомас / Fantômas, фильм Луи Фейада (1913) Фантастические иллюзии / Les Illusions fantaisistes, фильм Жоржа Мельеса (1910) (к/м)
 Падение дома Ашеров / La chute de la maison Usher, фильм Жана Эпштейна (1928) Дочь воды / La Fille de l'eau, фильм Жана Ренуара (1925) 
 Ночь на Лысой горе / Une nuit sur le mont chauve, фильм Александра Алексеева (1933) (к/м)
 Колесо / La rosa sulle rotaie, фильм Абеля Ганса (к/м)
 Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота / L'arrivo di un treno alla stazione di La Ciotat, фильм Огюста и Луи Люмьера (1896) (к/м)
 Политый поливальщик / L'innaffiatore innaffiato, фильм Огюста и Луи Люмьера (1895) (к/м)
 Улыбающаяся мадам Бёде / La sorridente signora Beudet, фильм Жермен Дюлак (1923) 
 Двое робких / I due timidi, фильм Рене Клера (1928) 
 Путешествие на Луну / Viaggio nella Luna, фильм Жоржа Мельеса (1902) (к/м)
 Бедный Пьеро / Pauvre Pierrot, фильм Шарля-Эмиля Рено (1892) (к/м)
 Драма с куклами / Un drame chez les fantoches, фильм Эмиля Коля (1908) (к/м)

 Награды 

 Кубок Муссолини присуждён двум фильмам:
 Пилот Лючано Серра, фильм Гоффредо Алессандрини
 Олимпия, фильм Лени Рифеншталь
 Большой приз фестиваля:
 Белоснежка и семь гномов, фильм продюсера Уолта Диснея (США) Кубок международного жюри присуждён Франции за удачный подбор фильмов
 Кубок Вольпи:
 Лучший актёр: Лесли Хоуард, фильм Пигмалион Лучшая актриса: Норма Ширер, фильм Мария-Антуанетта Другие кубки были вручены:
 Приключения Тома Сойера, фильм Нормана Таурога (США) Барабан, фильм Золтана Корда (Великобритания) Патруль, фильм Томокаки Тасаки (Япония) Тюрьма без решёток, фильм Леонида Моги (Франция) Корпорация девственниц с Кутна Горы, фильм Отакара Вавры (Чехословакия) Джузеппе Верди / Giuseppe Verdi, фильм Кармине Галлоне (Италия) Специальные медали за режиссуру:
 Отпуск под честное слово, фильм Карла Риттера (Германия) Набережная туманов, фильм Марселя Карне (Франция) Микеланджело: Жизнь Титана, фильм Курта Ортеля (Швейцария) Специальные медали за сценарий:
 Гений сцены, фильм Ромуальда Гантковского (Польша) Ошеломляйте новостями, фильм Рене Клера (Великобритания) Специальные медали за артистический ансамбль:
 Лицо женщины, фильм Густава Муландера (Швеция) Оживленная леди, фильм Джорджа Стивенса (США) Иезавель, фильм Уильяма Уайлера (США) Бродячий народ, фильм Жака Фейдера (Германия) Там, на большом ранчо, фильм Фернандо де Фуэнтеса (Мексика) Специальные медали за актёрскую игру:
 Похитили человека, фильм Дженнаро Ригелли (Италия) Сенсация Парижа, фильм Генри Костера (США) Примерный супруг, фильм Вольфганга Либенайнера (Германия) Специальные медали за технику:
 Под южным крестом, фильм Гвидо Бриньоне (Италия) Голдвин Фоллиз, фильм Джорджа Маршалла (США) Металлическая дощечка с надписью — «За лучший документальный фильм» присуждена двум фильмам:
 Река, фильм Пере Лоренца (США) (к/м)
 В огнях Рима (Италия) (к/м)
 Специальная рекомендация:
 На большом ранчо, фильм Фернандо Де Фуэнтеса Ошеломляйте новостями, фильм Рене Клера Идеальный муж, фильм Хайнца Рюманна Лицо женщины, фильм Густава Муландера Затравленный фокусник, фильм Жака Фейдера Гений сцены, фильм Людвика Сольского Они похитили мужчину, фильм Дженнаро Ригелли Иезавиль, фильм Уильяма Уайлера Набережная туманов, фильм Марсель Карне Микеланджело: Жизнь Титана, фильм Курта Ортеля Под Южным крестом, фильм Гуидо Бриньоне Гнев Парижа, фильм Генри Костера Вдохновение художника, фильм Чарльза Декукелера Отпуск на честное слово, фильм Карла Риттера Оживленная леди, фильм Джорджа Стивенса Лучший режиссёр: Отчизна, фильм Карла Фрёлиха Медаль: Природа и Техника, фильм Ульрих Кейти Шульц Приз за лучший короткометражный фильм:
 Гармонии Пуччини, фильм Джорджо Феррони Каракорам, фильм Анри де Сагонье Святой Иштван (Magyar Film Iroda)
 Приз за лучший обучающий или научный фильм:
 Пасека, фильм Ульриха Кейти Шульца''

Примечания

Ссылки 
 Венецианская Кинопремия 1938 года в базе IMDB 
 Венецианская Кинопремия 1938 года в базе Kinopoisk.ru 

Август 1938 года
1938 год в Италии
Кинофестивали 1938 года